Abschlussprüfung steht für:

 allgemein Zeugnisse und Zertifikate der Bildung, siehe Prüfung
 allgemein Zeugnisse und Zertifikate in der Berufsbildung
 allgemein Zeugnisse und Zertifikate der Schulbildung, siehe Schulzeugnis
 die Prüfung zum Erreichen des Hochschulabschlusses mit akademischem Grad, siehe Hochschulprüfung
 die Prüfung der Bilanz in der Wirtschaft, siehe Jahresabschlussprüfung

Spezielles/Nationales:

 Staatsexamen, in Deutschland eine staatliche Prüfung zum Abschluss eines Studiums in bestimmten Fächern öffentlichen Interesses
 Abschlussprüfung (Berufsakademie), in Deutschland an der Berufsakademie zur  staatlichen Abschlussbezeichnung
 Abiturprüfung in Deutschland
 Fachabiturprüfung in Deutschland
 Realschulabschluss in Deutschland
 Hauptschulabschluss in Deutschland
 Abschlussprüfung (Berufsausbildung), Abschluss der Berufsausbildung in Deutschland
 Abschlussprüfung (Berufsbildende mittlere Schule), Abschluss der Fachschule in Österreich (AP)
 Lehrabschlussprüfung (Österreich), Zeugnis der Lehre/Berufsschule (LAP)
 Qualifikationsverfahren, ehemals Lehrabschlussprüfung, in der Schweiz
 Reifeprüfung in Südtirol, siehe Matura #Die Matura in Südtirol

Siehe auch:

 Zeugnis